

Toponyme 
 Guana, une des Îles Vierges britanniques

Autre 
 Guana Batz est un groupe de musique anglais
 Marquis de Piedra Blanca de Guana est un titre nobiliaire en Espagne
 Guaná est une langue locale au Paraguay